«Челме́т» — хоккейный клуб из Челябинска. Основан в 1948 году. До 1989 года носил название «Металлург», с 1990-го по май 2012 года — «Мечел», с мая 2012 года — «Челмет». С сезона 2010/11 выступает в ВХЛ.

История 
Хоккейный клуб «Челмет» («Металлург») Челябинск был создан в декабре 1948 года. Представлял ОАО ЧМК (Челябинский металлургический комбинат) входящий в ОАО «Мечел». В 1948—1989 — «Металлург», с 1990 по май 2012 года — «Мечел», с мая 2012 года — «Челмет».

В чемпионатах СССР играет с сезона 1956/1957 г. В 1957—1969 г. — в классе «Б». В 1970, 1971, 1976, 1977, 1982—1985 — во второй лиге класса «А». С 1985 по 1997 год в первой. В Суперлиге с 1997 по 2003. С 2003 выступает в ВХЛ.

9 апреля 2012 года руководители Стальной группы «Мечел» решили, что больше не будут финансировать клуб. Затем команда по решению губернатора Михаила Юревича перешла в собственность хоккейного клуба «Трактор». В мае 2012 года команда была переименована в «Челмет». В 2014 году клуб, при поддержке администрации города, на Центральном стадионе Челябинска принимал Русскую классику Высшей хоккейной лиги, в которой уступил тольяттинской Ладе.

Тренеры 
 1956—1958: Александр Иванович Зуев
 1958—1959: Марк Юрьевич Федченко
 1959—1960: Николай Иванович Черненко
 1960—1967: Николай Иванович Захаров
 1967—1971: Юрий Иванович Мальцев
 1975—1980: Пётр Васильевич Дубровин
 1980—1981: Сергей Михайлович Григоркин
 1981—1984: Юрий Михайлович Перегудов
 1984—1987: Анатолий Зиновьевич Картаев
 1987—2002: Николай Михайлович Макаров
 2002—2003: Сергей Викторович Парамонов
 2003: Владимир Филиппович Васильев
 2003—2007: Евгений Александрович Зиновьев
 2007—2009: Александр Степанович Глазков
 2009—2011: Сергей Викторович Парамонов
 2011—2013: Анатолий Григорьевич Тимофеев
 2013—2014: Евгений Владимирович Галкин
 2014—2015: Алексей Викторович Тертышный
 2015—2016: Александр Егорович Рожков
 2016—2019: Игорь Валерьевич Знарок (И.О)
с 2019: Максим Борисович Смельницкий

Текущий состав

Достижения 
 серебряный призёр чемпионата РСФСР: 1977
  бронзовый призёр чемпионата РСФСР: 1963
 Чемпион и обладатель кубка Урала 1995 года.
 Чемпион Урала и Западной Сибири 1996, 1997 годов.

Лучшие результаты в Суперлиге 
 8 место — в сезоне 2000—2001
 Набранные очки — 72 (2000-01 г.)
 Заброшенные шайбы — 135 (1998-99 г.)
 Пропущенные шайбы — 107 (2000-01)
 Победы — 22 (1998-99)
 Поражения — 19 (2000-01)
 Победные серии — 6 (2000-01)
 Самая крупная победа в суперлиге — 7:1 — ХК «Липецк»(1999—2000).
 Самое крупное поражение — 0:8 — от «Лады» (Тольятти) в 1998 году.

Статистика 
 Больше всего игр провёл Марат Аскаров — 224.
 Лучший снайпер в суперлиге — Константин Перегудов −33.
 Ассистент — Сергей Соломатов — 33.
 Бомбардир — Константин Перегудов — 63 (33+30).
 Лучший снайпер за сезон — 14 — Игорь Варицкий (2003 г.)
 Бомбардир сезона — Бец Максим — 32 (12+20) (1999)
 Больше всех в чемпионатах забросил Михаил Пашинцев — 181 шайба.
 Лучший снайпер за сезон — 58 шайб — Борис Молчанов.
 Лучший бомбардир за сезон — Борис Молчанов 84 (52+32).
 Лучшая тройка нападения — Б. Молчанов (58) — В. Быков (51) — А. Белокопытов (35) — 144 (1980 г.)
 Лучший сезон по набранным очкам — 90 (1984-85)
 Максимальное число забитых за сезон шайб — 352 (1984-85)
 Лучшая разность забитых и пропущенных шайб + 183(352:169) (1984-85)
 Число побед за сезон — 51 (1984-85)
 Победная серия — 15 (1984-85)
 Беспроигрышная серия — 29 (1984-85)
 Бомбардир одного матча — Б. Молчанов — 5 шайб в матче с Локомотивом г. Москва 12 октября 1979, 7:6.
 Самая крупная победа в истории клуба — 23:0 над «Зауралье» Курган (1963-64 г.).
 Самое крупное поражение 2:19 от Динамо Рига (1969-70).
 Рекордсмен по количеству матчей за клуб — 728 — Валерий Андреев. 15 сезонов в «Мечеле».

Лучшие снайперы

Известные игроки 
За первую сборную СССР и России выступали бывшие игроки «Мечела» («Металлурга»): Владимир Меринов, Сергей Стариков, Вячеслав Быков, Анатолий Чистяков, Олег Знарок, Валерий Карпов, Валерий Никулин, Игорь Варицкий, Андрей Сапожников, Олег Давыдов, Равиль Гусманов, Андрей Зуев, Сергей Тертышный.

Множество игроков прошло через вторую, а также молодёжную и юношескую сборные СССР и России. В сезоне 1989-90 игроки «Мечела» М. Емельянов, А. Копоть и Р. Гусманов стали серебряными призёрами чемпионата Европы среди молодёжи. Антон Белов — бронзовый призёр чемпионата мира 2003 среди юниоров, чемпион мира 2004 среди юниоров, серебряный призёр чемпионата мира- 2005 среди молодёжных команд. Евгений Хацей выиграл Кубок Европейских чемпионов в 2004 году. Игрок сборной России Данис Зарипов. Воспитанник хоккейной школы «Мечел» Антон Бурдасов — Чемпион мира 2011 года в составе молодёжной команды России. Отыграл все 7 встреч на турнире. Защитник 1989 года рождения Михаил Пашнин, выступавший за молодёжную сборную России и выигравший бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2009 года, также является воспитанником челябинского Мечела.

Стадионы 
 До 2012 года клуб проводил домашние игры в ледовом дворце «Мечел». Вместимость 2800 зрителей.
 С 2013 года новым домом для клуба стал Дворец спорта «Юность». Построен в 1967 году. Вместимость 3650 зрителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ХК «Челмет»
 Профиль команды на сайте ВХЛ
 Гостевая болельщиков
 

Хоккейные клубы СССР
Хоккейные клубы России
Хоккейные клубы Челябинска
Мечел
Клубы ВХЛ